Монтесу́ма (Моктесума, Мотекухсома, Монтезума — «Тот, кто гневается как повелитель»):

 Монтесума I (Moctezuma Ilhuicamina) (1390 — около 1469), король (тлатоани) ацтеков 
 Монтесума II (Moctezuma II Xocoyotzin) (1466—1520), император ацтеков с 1503
 Монтесума — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Монтесума, Хоннер (род. 1998) — эквадорский футболист.

См. также 
 Моктесума
 Монтезума — муниципалитет штата Минас-Жерайс в Бразилии 
 «Моктесума де Орисаба» — бывший мексиканский футбольный клуб из города Орисаба, штата Веракрус
 «Дочь Монтесумы» — приключенческий роман Г. Р. Хаггарда

Примечания